The Bet (popgroep), een Belgische popgroep
 De Engelstalige titel van het kortverhaal De weddenschap van Anton Tsjechov
 De internationale titel van de Franse film Le Pari
 The Bet (1992), een film van Ted Demme
 The Bet (2005), een film van Mark Lee
 The Bet (2007), een film van Alessia Pertoldi
 The Bet (2008), een korte film van Philip Lewis